Шон Кэ́мерон Майкл (, род. 24 декабря 1969, Кейптаун) — южноафриканский актёр.

Ранняя жизнь и образование 
Майкл родился в Кейптауне, ЮАР. Будучи англоязычным от рождения, Майкл также свободно говорит на африкаансе. Он начал интересоваться актёрской игрой в двенадцать лет, после того, как появился в нескольких мюзиклах.

После окончания школы Майкл отслужил два обязательных года прослужил в Южно-Африканских силах обороны в Почефструме как пехотинец. После смены нескольких работ на полдня (официант и шеф-повар в том числе), он решил стать актёром и певцом.

Карьера

Избранная фильмография 
 Стрелок
 Цари и пророки
 Скорпион
 Мыслить как преступник: За границей
 Спасение
 Челленджер
 Чёрные паруса
 Непокорённый
 Пропащие ребята 3: Жажда
 Крузо
 24: Искупление
 Бермудский треугольник

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт